

História 
Implantação da República Portuguesa
Proclamação da República do Brasil
Proclamação da República Rio-Grandense
Proclamação da República Irlandesa

Artes 
Proclamação da República (Benedito Calixto) — pintura

Desambiguações de política
Desambiguações de história